Борис Браславский: Браславский, Борис Яковлевич (1936—2012) — советский и российский педагог, бард, поэт и композитор.
 Браславский, Борис Ефимович (1936—2009) — советский мотогонщик в спидвее и кроссе, заслуженный мастер спорта СССР.